Viscaria koppargruva, Viscariagruvan, ibland endast Viscaria, var en gruva belägen i bergen Peuravaara och Pahtohavare strax utanför Kiruna. 

Gruvbolaget LKAB beslutade 1980 att starta Viscaria koppargruva. Tre år senare var produktionen igång. År 1985 såldes verksamheten till finländska Outokumpu OY, som drev gruvan till 1996, då den lades ner på grund av vikande kopparpris. Det var norra Europas största koppargruva med underjordsbrytning.

Malmen transporterades upp till sovringsverket på truckar med 35 tons lastkapacitet. År 1992 inträffade en brand i gruvan. 12 gruvarbetare blev instängda efter att en truck fattat eld, men arbetarna lyckades själva släcka branden och ta sig ut oskadda.

Det australienska gruvföretaget Avalon Minerals hade planer på att återigen öppna Viscaria för gruvdrift då priset på koppar har ökat. Arbetet avstannade i januari 2009 till följd av finanskrisen men bolaget uppgav samtidigt att målet fortfarande var att öppna gruvan år 2011. 

Det svenska börsnoterade bolaget Copperstone Resources AB förvärvade gruvan 8 mars 2019..

Copperstone Resources har uttalat att vilja öppna Viscariagruvan år 2022 eller 2023 där man planerar att kunna skapa 200 nya jobb i Kiruna.

Källor

Noter

Externa länkar 
https://copperstone.se/sv/viscaria-copper-project/

Kiruna kommun
Gruvor i Lappland
Koppargruvor
Nedlagda gruvor i Sverige